Kaschtanowka (, ) ist ein russischer Ortsname:
 in der Oblast Kaliningrad:
 Kaschtanowka, nicht mehr existierender Ort im Rajon Bagrationowsk (Serpallen, Kreis Preußisch Eylau, Ostpreußen)
 Kaschtanowka (Kaliningrad, Gurjewsk), Siedlung im Rajon Gurjewsk (Gänsekrug, Kreis Königsberg/Samland, Ostpreußen)
 Kaschtanowka, untergegangener Ort im Rajon Gwardeisk (Groß Hohenhagen, Kreis Königsberg/Samland, Ostpreußen)
 Kaschtanowka (Karalkehmen), untergegangener Ort im Rajon Neman (Karalkehmen, 1938–1945 Karlen, Kreis Tilsit-Ragnit, Ostpreußen)
 Kaschtanowka (Kaliningrad, Neman), Siedlung im Rajon Neman (Eigarren, 1938–1945 Kernhall, Kreis Tilsit-Ragnit, Ostpreußen)
 Kaschtanowka (Kaliningrad, Selenogradsk), Siedlung im Rajon Selenogradsk (Mollehnen, Kreis Fischhausen/Samland, Ostpreußen)